Amerikai Egyesült Államok
 Ferndale (Florida)
 Ferndale (Indiana)
 Ferndale (Kalifornia)
 Ferndale (Kentucky)
 Ferndale (Maryland)
 Ferndale (Michigan)
 Ferndale (New York)
 Ferndale (Oregon)
 Ferndale (Pennsylvania)
 Ferndale (Washington)
 Ausztrália
 Ferndale (Nyugat-Ausztrália)
 Ferndale (Új-Dél-Wales)
 Kanada
 Ferndale (Brit Columbia)
 Ferndale (Ontario)
 Új-Zéland
 Ferndale (Taranaki)